Gus est un prénom et surnom masculin anglais diminutif de Angus, Auguste, Augustine, Augustin et , mais aussi de d'autres prénoms tel que Angus, Aengus, , Ghassan, Gustave, Gustav, , Gustavo et Gussie.

Gus est aussi une adaptation anglaise des prénoms grecs Kostas et Konstantinos par les immigrants grecs.

Ce prénom peut désigner :

Prénom
 (1897-1955), pianiste et musicien américain
Gus Bilirakis (né en 1963), homme politique américain de Floride
Gus Dudgeon (1942-2002), producteur de musique britannique
Gus Edson (1901-1966), dessinateur américain de comics

Gus Hall (1910-2000), homme politique communiste américain
Gus Hofmann, pilote de rallyes kenyan

Gus Lesnevich (1915-1964), boxeur américain
Gus Lewis (né en 1993), acteur anglo-américain
 (1881-1969), acteur de film anglais
Gus Meins (1893-1940), réalisateur et scénariste américain
Gus Mills, naturaliste et scientifique sud-africain
Gus Monsanto, chanteur et guitariste bérilien
Gus Peterson (1893-1969), cadreur et directeur de photographie américain
Gus Pixley (1864-1923), acteur américain du cinéma muet
Gus Solomons (né en 1940), danseur et chorégraphe américain
 (1930-2013), joueur américain de baseball
Gus Trikonis (né en 1937), acteur et danseur américain
Gus Van Sant (né en 1952), réalisateur et scénariste américain
Gus Weill (1933-2018), écrivain et dramaturge américain
Gus Williams (né en 1953), joueur américain de basket-ball
Gus Zernial (1923-2011), joueur américain de baseball

Surnom
Gus Aiken (Augustine Aiken) (1902-1973), trompettiste américain
Gus Arriola (Gustavo Arriola) (1917-2008), auteur américain de bandes dessinées
Gus Backus (Donald Edgard Backus) (1937-2019), chanteur et musicien américain
 (David Russell Bell) (1928-1995), joueur américain de baseball
Gus Bodnar (August Bodnar) (1923-2005), joueur canadien de hockey sur glace
Gus Bofa (Gustave Blanchot) (1883-1968), illustrateur français
Gus Cannon (Gustavus Cannon) (1883/84-1979), musicien de bleus américain
Gus Caesar (Augustus Caesar) (né en 1966), joueur anglais de football
Gus Forslund (Gustaf Forslund) (1906-1962), joueur canado-suédois de hockey sur glace
Gus Frerotte (Gustave Frerotte) (né en 1971), joueur américain de football américain
Gus G. (Kostas Karamitroudis) (né en 1980), guitariste grec de Firewind
 (Augustus Greenlee) (1893-1952), homme d'affaires américain
Gus Greensmith (Fergus Greensmith) (né en 1996), pilote automobile anglais
Gus Grissom (Virgil Grissom) (1926-1967), pilote de la Nasa et de l'armée américaine
Gus Hansen (Gustav Hansen) (né en 1974), joueur de poker danois
 (Elmer Henderson) (1889-1965), entraîneur américain de football américain
Gus Kahn (Gustav Kahn) (1886-1941), parolier et lyriciste américain
 (Gustavus Kelly) (1877-1951), joueur irlandais de cricket
Gus Kenworthy (Augustus Kenworthy) (né en 1991), skieur acrobatique britannique
 (Augustus Ketchum) (1897-1980), lanceur américain de baseball
Gus Leger (Augustine Leger) (né en 1974), joueur tongien de rugby à XV
Gus Leonard (Amédée Gaston Lerond) (1859-1939), acteur franco-américain
 (Angus MacPherson) (né en 1968), joueur écossais de football
 (August Mancuso) (1905-1984), joueur et entraîneur américain de baseball
 (Augustus Mears) (1873-1912), homme d'affaires anglais
Gus Meins (Gustave Meins) (1893-1940), réalisateur de film germano-américain
Gus Mortson (Angus Mortson) (1925-2015), joueur canadien de hockey sur glace
Gus Mueller (Gustave Mueller) (1890-1965), musicien et clarinettiste américain
Gus Nketia (Augustine Nketia) (né en 1970), joueur ghanéen-néo-zélandais
Gus O'Donnell (Augustine O'Donnell) (né en 1952), haut fonctionnaire et économiste britannique
Gus Pope (Augustus Pope) (1898-1953), athlète américain du lancer du disque
Gus Poyet (Gustavo Poyet) (né en 1967), joueur uruguayen de football
 (Gustavo Sorola) (né en 1978), acteur américain
Gus Savage (Augustus Savage) (1925-2015), homme politique américain de l'Illinois
 (August Suhr) (1906-2004), joueur américain de baseball
Gus van Go (Gustavo Coriandoli) (né en 1969), producteur de musique canadien
Gus Viseur (Gustave-Joseph Viseur) (1915-1974), accordéoniste belge
Gus Weyhing (August Weyhing) (1866-1955), joueur américain de baseball
 (August Winckel) (1912-2013), officie militaire néerlandais
 (Constantine Yatron) (1927-2003), homme d'affaires et boxeur américain

Personnages
Gus Fring, personnage de la série télévisée Breaking Bad
Gus Glouton, personnage de l'univers des canards de Disney

Voir aussi
Pita Gus Sowakula (né en 1994), joueur fidjien de rugby à XV

Références

 

Homonymie de prénom
Homonymie de surnom